Gnant ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gnant (1920–2000), österreichischer Dichter von Theaterstücken
 Michael Gnant (* 1964), österreichischer Chirurg
 Rob Gnant (1932–2019), Schweizer Fotograf, Kameramann und Filmregisseur